Rudolf Füssli ist der Name folgender Personen:

 Rudolf Füssli (der Jüngere) (1709–1793), Schweizer Maler, Kunsthistoriker und Lexikograf, siehe Johann Rudolf Füssli
* Rudolf Füssli (der Jüngste) (1737–1806), Schweizer Maler und Schriftsteller